Ferrari é um sobrenome italiano que etimologicamente significa "ferreiro" e pode referir-se a:
 Ferrari, fabricante italiana de automóveis
 Enzo Ferrari, fundador da Ferrari
 Scuderia Ferrari, equipe de automobilismo
 Autódromo Enzo e Dino Ferrari, circuito de automobilismo

Ver também
 Ferrara (desambiguação)

 

Desambiguações de sobrenomes